Сердика может означать:

 Сердика — древний город во Фракии (ныне София, Болгария).
 Сердика — станция Софийского метрополитена.
 Сердика II — станция Второй линии Софийского метро, пересадка на станцию Сердика, Первой линии.